Орлов, Алексей Николаевич:
 Орлов, Алексей Николаевич (род. 1990) — российский самбист.
 Орлов, Алексей Николаевич (1867—1916) — князь, русский генерал, помощник военного агента во Франции.
 Орлов, Алексей Николаевич (?—?) — Георгиевский кавалер, капитан; № 8803; 26 ноября 1851.
 Орлов, Алексей Николаевич (1917—2003) — военный медик, доктор медицинских наук, профессор ВМА.
 Орлов, Алексей Николаевич (1917—1988) — советский и российский учёный, специалист в области теоретической физики.